Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2015 проводился в городе Сочи (Россия) c 18 по 25 апреля 2015 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 24 мужских и 13 женских команд. Чемпионат проводился в 14-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная США, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Новой Зеландии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Дании.

В женском турнире чемпионом стала (10-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Италии. Третье место заняла сборная США, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Швеции.

Впервые в чемпионате приняли участие мужские сборные Казахстана и Турции.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2015.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Группа B 

  Проходят в плей-офф

Группа C 

  Проходят в плей-офф

Тай-брейк 
24 апреля, 9:00

Плей-офф 

{{8TeamBracket 
| RD1= Четвертьфиналы
| RD2= Полуфиналы
| RD3= Финал

| RD1-seed1= C1
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 6
| RD1-seed2= A3
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 3
| RD1-seed3= B2
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 5
| RD1-seed4= C2
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 4
| RD1-seed5= A1
| RD1-team5= 
| RD1-score5= 9
| RD1-seed6= B3
| RD1-team6= 
| RD1-score6= 3
| RD1-seed7= A2
| RD1-team7= 
| RD1-score7= 4
| RD1-seed8= B1
| RD1-team8= 
| RD1-score8= 5

| RD2-seed1= C1
| RD2-team1= 
| RD2-score1= 9
| RD2-seed2= B2
| RD2-team2= 
| RD2-score2= 4
| RD2-seed3= A1
| RD2-team3= | RD2-score3= 5| RD2-seed4= B1
| RD2-team4= 
| RD2-score4= 3

| RD3-seed1= C1
| RD3-team1= | RD3-score1= 9'| RD3-seed2= A1
| RD3-team2= 
| RD3-score2= 4
}}

 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Составы команд (Скипы выделены полужирным шрифтом) Групповой этап 

 Группа A 

  Проходят в плей-офф

 Группа B 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

 Тай-брейк 24 апреля, 9:00''

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве, версия 12 мая 2015)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

Международные соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2015 году
Апрель 2015 года
Чемпионаты мира в России
2015 год в Краснодарском крае